Koki Niwa (jap. , Niwa Kōki; * 10. Oktober 1994 in Tomakomai, Hokkaidō) ist ein japanischer Tischtennisspieler. Mit der japanischen Mannschaft gewann er unter anderem Olympisches und WM-Silber, im Doppel mit Kenta Matsudaira bzw. Maharu Yoshimura zweimal WM-Bronze.

Werdegang 
Unter dem Einfluss seines Vaters begann er während seiner Grundschulzeit mit dem Tischtennis. Mit 11 Jahren wurde er der jüngste Spieler der japanischen U18-Auswahl. Im Juli 2007 wurde er auf Platz 997 zum ersten Mal in der Weltrangliste geführt. 2008 und 2009 gewann er im Doppel mit Kenta Matsudaira Bronze bei der Jugend-Weltmeisterschaft, ab 2009 war er international auch im Erwachsenenbereich aktiv und spielte seine erste Weltmeisterschaft. 2010 holte er mit den Doppelsiegen bei den Japan und Hungarian Open die ersten Goldmedaillen auf der Pro Tour und qualifizierte sich für die Grand Finals. Außerdem gewann er die Olympischen Jugendspiele im Einzel und im Team und mit Matsudaira die Jugend-Weltmeisterschaft im Doppel. Ende des Jahres stieß er zum ersten Mal in die Top 100 der Weltrangliste vor. Bei der Japanischen Meisterschaft 2010 gewann er im Januar 2011 zusammen mit Kenta Matsudaira eine Medaille im Herrendoppel, sowie erneut beim Turnier 2012, wo er zudem den Titel im Herreneinzel holte. 2011 wurde er Jugendweltmeister und gewann durch den Halbfinaleinzug bei den Japan Open seine erste Einzelmedaille auf der Pro Tour. 2012 nahm er am Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele teil und gewann mit dem japanischen Team Bronze bei der Weltmeisterschaft. In diesem Jahr kam er auch erstmals unter die Top 20 der Welt und qualifizierte sich im Doppel mit Seiya Kishikawa für die Grand Finals, bei denen sie Silber gewannen. Kōki Niwa trat außerdem zum ersten Mal im Einzelwettbewerb an, schied aber, genau wie meist in den Jahren danach, in der ersten Runde aus. Bei der nächsten Individual-WM 2013 erreichte er im Einzel und im Doppel – jetzt wieder mit Matsudaira – das Achtelfinale. Mit den Russian Open 2014 konnte er sein erstes World-Tour-Turnier im Einzel gewinnen, bei der Team-WM 2014 in Japan gab es wieder Bronze, bei den Grand Finals Silber im Doppel. Durch einen 7. Platz beim Asian Cup konnte sich Niwa 2015 erstmals für den World Cup qualifizieren, bei dem er ins Viertelfinale kam, bei der Weltmeisterschaft erreichte er im Einzel und Mixed das Achtelfinale und gewann im Doppel Bronze. Ab 2016 bildete er ein Doppel mit Maharu Yoshimura, in diesem Jahr gewann er mit dem japanischen Team außerdem WM-Silber und qualifizierte sich nicht nur für den Mannschafts-, sondern auch für den Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele. Dort kam er im Einzel ins Viertelfinale und belegte mit dem Team Platz 2.

Erfolgreich verlief das Jahr 2017: Bei den Asienmeisterschaften konnte Niwa unter anderem Xu Xin besiegen und so nicht nur im Doppel- und Mannschaftswettbewerb, sondern auch im Einzel Bronze gewinnen. Bei der Weltmeisterschaft gewann er wieder Bronze im Doppel und erreichte nach Siegen unter anderem über Dimitrij Ovtcharov das Einzel-Viertelfinale, seine bis dahin beste WM-Platzierung. Dadurch rückte er in der Weltrangliste auch zum ersten Mal in die Top 10 vor. Beim World Cup kam er wieder ins Viertelfinale, in der Weltrangliste vom November belegte er Platz 5, was eine neue Bestmarke darstellte. Bei der WM 2018 war er Teil des japanischen Teams, das als amtierender Vize-Weltmeister antrat, in der Gruppenphase aber überraschend gegen England und im Viertelfinale gegen Südkorea verlor und somit ohne Medaille ausschied.

2022 beendete er seine internationale Karriere.

Doppelpartner 
Aufzählung nur bei mindestens drei gemeinsamen Turnieren im Jahr.
 2009–2015:  Kenta Matsudaira
 2012:  Seiya Kishikawa
 seit 2016:  Maharu Yoshimura

Turnierergebnisse 
Quelle: ITTF-Datenbank

Weblinks 

  (abgerufen am 27. Juni 2014)
  (abgerufen am 27. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Olympiateilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Universiadeteilnehmer (Japan)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
Japaner
Geboren 1994
Mann